Il monte Ghilboa (ebraico הר הגלבוע), o monti di Ghilboa, o di  Gelboe (cfr. ), è una catena montuosa che si erge al di sotto della valle di Jezreel, nel settentrione della Palestina occupata. La catena si estende da SE a NO dalle zone alte della Samaria e separa Jenin e la vallata di Beit She'an. 

Il sito è citato nella Bibbia come il luogo della Battaglia di Ghilboa.

Ogni anno, nella prima primavera, fiorisce qui sulle montagne l'Iris haynei (ebraico אירוס הגלבוע), ovvero Irus Ha-Ghilboa, e i visitatori vengono da ogni parte d'Israele per vedere il suo fiore purpureo.

Vi sono due kibbutzim religiosi sulla montagna:, Ma'ale Ghilboa e Merav, così chiamati per i nomi di due figlie di Saul, come pure un centro di recupero per tossicodipendenti, chiamato Malkishua. Ma'ale Ghilboa ha anche una yeshiva (scuola talmudica), Yeshivat Ma'ale Ghilboa. I servizi comunali sono assicurati dal Consiglio Regionale di Ghilboa, sebbene due villaggi facciano parte del Consiglio Regionale della Vallata di Beit She'an.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Luoghi dell'Antico Testamento
Ghilboa